USS Raleigh je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Raleigh (C-8) 
 USS Raleigh (CL-7)

Raleigh